Pułki strzelców konnych (szaserów) noszące numer „3”:

Wojska Polskiego
 3 Pułk Strzelców Konnych (Królestwo Kongresowe) (1815–1831)
 3 Pułk Strzelców Konnych w Dębicy (XI – XII 1918) → 9 Pułk Ułanów Małopolskich
 3 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Stefana Czarnieckiego (1921–1939)

Armii Cesarstwa Niemieckiego
 3 Pułk Strzelców Konnych (1905–1919)

Cesarsko-królewskiej Obrony Krajowej
 Pułk Strzelców Konnych Nr 3 (1917–1918)